Distretto di Sant – distretto della Mongolia
 Distretto di Sant – distretto della Mongolia